Voglio vivere così, film italien de Mario Mattoli sorti en 1942 ;
 Voglio vivere così, chanson italienne de Giovanni D'Anzi et Tito Manlio, interprétée par Ferruccio Tagliavini dans le film homonyme, puis reprise par d'autres interprètes.